Васьковский, Владимир:
 Васьковский, Владимир Олегович (род. 1949) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор Уральского федерального университета.
 Васьковский, Владимир Рудольфович (1948—2002) — советский футболист.